Klepacze (Choroszcz)
 Klepacze (Siemiatycze)